Dokumentär kan syfta på:

 Dokumentärfilm – en film som dokumenterar en aspekt av verkligheten
 Fiktiv dokumentärfilm – en spelfilm som är uppbyggd som, och skapar illusionen av att vara, en dokumentär
 Mockumentär – en genre inom komedifilm
 Dokumentärfotografi – ett slags bildjournalistik, där fotografen försöker skapa en rimligt sanningsenlig och objektiv bild
 Dokumentärroman – ett litterärt verk som stödjer sig på autentiskt material 
 Radiodokumentär – ett undersökande radioreportage

Se även
 Dokumentärmakare